José Navia (1963. december 5.–) kolumbiai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve José Hoover Navia Fuentes. Polgári foglalkozása kiskereskedő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2001-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kolumbiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2008-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB mérkőzés Óscar Ruiz asszisztensének jelölte.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a Hollandia–Elefántcsontpart (2:1) csoporttalálkozón állandó játékvezetői társa, Óscar Ruiz bíró mellett partbíróként szolgálta a labdarúgást. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 1.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

CONCACAF-aranykupa 
Az Amerikai Egyesült Államok rendezte a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornát, ahol  hivatalnoki feladatot kapott.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Források 

Kolumbiai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek